Toponímia:
 Pobeda o Jengish Chokusu, muntanya de Tian Shan
 (1908) Pobeda, asteroide
 Pobeda (Baixkíria), localitat de la República de Baixkíria, a Rússia
 Pobeda (Briukhovétskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Pobeda (Kamennomostski), localitat de la República d'Adiguèsia, a Rússia
 Pobeda (Raiévskaia), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Pobeda (Sovkhozni), localitat de la República d'Adiguèsia, a Rússia
 Pobeda (Tula), localitat de la província de Tula, a Rússia
 Pobeda (Volgograd), localitat de la província de Volgograd, a Rússia
 Pobeda (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia

 Miscel·lània:
 Pobeda (rellotges), marca de rellotges russos
 Pobeda (aerolínia), aerolínia russa
 FK Pobeda Prilep, club de futbol de Macedònia del Nord